Чемпионат России по футболу 2021/2022 годов — 30-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 11-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень—весна». Чемпионский титул четвёртый раз подряд завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Второе место занял ФК «Сочи», третье место заняло московское «Динамо». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 10-й подобный случай, и первый раз, когда единственным московским медалистом стало «Динамо» (кроме него, единственным призёром сезона в Москве ранее становились «Спартак» (2 раза), ЦСКА (5 раз) и «Локомотив» (2 раза)).

Последний чемпионат, проводившийся при финансовой поддержке титульного спонсора банка «Тинькофф» и носивший название Тинькофф РПЛ (Тинькофф Российская премьер-лига).

Чемпионат проводился с 23 июля 2021 года по 21 мая 2022 года.

Клубы-участники 
Участие в чемпионате принимают 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тула, Уфа, Химки.

Изменение 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли:
 «Ротор», занявший 15-е место. Покинул РПЛ сезон спустя;
 «Тамбов», занявший 16-е место. Покинул РПЛ 2 сезона спустя, расформирован, признан банкротом (финансово несостоятельным).

По итогам Первенства ФНЛ 2020/21 в премьер-лигу вышли:
 «Крылья Советов», занявшие 1-е место. Вернулись в РПЛ сезон спустя.
 «Нижний Новгород», занявший 3-е место, так как «Оренбург», ставший 2-м, не прошёл процедуру лицензирования Российского футбольного союза. Вышел в премьер-лигу впервые в истории.

Стадионы 
Представлена информация о географии участников турнира с указанием для каждого стадиона его вместимости, изображения, места на карте России. Стадионы отсортированы по вместимости по убыванию (стадионы Москвы выделены в отдельную секцию).
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Рубин (Казань)
! Нижний Новгород
! Сочи
|-
| Газпром Арена
| Ак Барс Арена
| Нижний Новгород
| Фишт
|-
| Вместимость: 64 468
| Вместимость: 45 379
| Вместимость: 45 319
| Вместимость: 44 287
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Крылья Советов (Самара)
|-
| Ростов Арена
| Солидарность Самара АренаМеталлург
|-
| Вместимость: 43 472
| Вместимость: 41 970 / 30 000
|-
| 
| ----
|-
! Краснодар
! Урал (Екатеринбург)
|-
| Краснодар
| Екатеринбург Арена
|-
| Вместимость: 35 179
| Вместимость: 33 061
|-
| 
| 
|-
! Ахмат (Грозный)
! Арсенал (Тула)
! Химки
! Уфа
|-
| Ахмат Арена
| Арсенал
| Арена Химки
| BetBoom Арена
|-
| Вместимость: 30 597
| Вместимость: 20 074
| Вместимость: 18 636
| Вместимость: 15 132
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Банк Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 45 360
| Вместимость: 30 457
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| ВТБ Арена
|-
| Вместимость: 27 320
| Вместимость: 25 716
|-
| 
| 
|-
|}

Официальные представители

Тренерские изменения

События 
 2021 год
 В апреле лига приняла новую систему распределения доходов от продажи телевизионных прав (1,7 млрд рублей), где 60 % средств — фикс для всех, а 40 % зависит от места в таблице (клуб на первом месте получит 143,75 млн рублей, а на шестнадцатом — 68,75 млн рублей).
 14 мая комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов выдала лицензии клубам на спортивный сезон 2021/22, одним из новых требований для получения лицензии «РФС I» стало обязательным наличие в структуре клуба Российской премьер-лиги женской молодёжной команды.
 Все матчи 16-го тура РПЛ начались с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная».
 Российская Премьер-лига перенесла 22-й тур (18—20 марта) на 3—5 мая.
 Российский футбольный союз принял решение впервые профинансировать футбольные академии клубов высшей лиги на 763 млн рублей на 2022 год.
 2022 год
 26 января РПЛ открыла регистрацию футболистов на весеннюю часть сезона 2021/22.
 24 февраля Российская премьер-лига перенесла матчи 19-го тура: «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив».
 28 марта РФС обнародовала суммы вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году:
 1. «Спартак» в размере более 2,6 млн евро и более 385 млн рублей;
 2. «Динамо» в размере более 6,5 млн евро;
 3. «Локомотив» в размере более 465,2 млн рублей.
 7 апреля РФС информировала, что начиная с 24-го тура постепенно будет вводиться практика работы трёх арбитров VAR.
 2 мая УЕФА отстранили российские клубы от участия в еврокубках.
 В конце сезона появлялись сообщения о возможном расширении премьер-лиги, а также возможном моратории на вылет для команд РПЛ. В итоге 24 мая, за день до первых стыковых матчей, на исполкоме РФС было принято решение сохранить в РПЛ формат с 16 командами без моратория на вылет.
 1 июня были опубликованы ключевые финансовые показатели клубов РПЛ в 2021 финансовом году:

Турнирная таблица 

 Распределение мест в Лиге Европы и Лиге конференций
Если Кубок России 2021/22 выиграет команда, занявшая 3-е или 4-е место, то она попадает в раунд плей-офф Лиги Европы 2022/23, а место во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций 2022/23 передаётся команде, занявшей 5-е место в чемпионате.

В случае победы в Кубке России 2021/22 команды, занявшей в чемпионате 1—2-е место, либо если обладатель кубка не допускается до европейских соревнований — место в Лиге Европы «от кубка» передаётся команде, занявшей 3-е место в чемпионате, в этом случае место в 3-ем квалификационном раунде Лиги конференций предоставляется команде, занявшей 4-е место в чемпионате, а команда, занявшая 5-е место, начинает со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

2 мая 2022 года исполнительный комитет УЕФА принял решение отстранить российские клубы от еврокубков в сезоне 2022/23.

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Переходные (стыковые) матчи РПЛ — ФНЛ 
По завершении сезона 13-я и 14-я команды РПЛ сыграли переходные (стыковые) матчи с 4-й и 3-й командами первого дивизиона ФНЛ соответственно за места в Премьер-лиге в сезоне 2022/23.

 Первые матчи

 Ответные матчи

Техническое оснащение

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Хет-трики

Вратари 
Общая статистика по вратарям.

Рекорды сезона 

 Самый быстрый гол: Матео Кассьерра («Сочи») в матче с «Арсеналом», 13-й тур, 78-я секунда (31 октября 2021)
 Самая крупная победа хозяев (+6): «Зенит» — «Спартак» — 7:1 (12-й тур, 24 октября 2021)
 Самая крупная победа гостей (+6): «Рубин» — «Сочи» — 0:6 (27-й тур, 30 апреля 2022)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (8): «Зенит» — «Спартак» — 7:1 (12-й тур, 24 октября 2021)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «Зенит» — «Спартак» — 7:1 (12-й тур, 24 октября 2021)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (6): ЦСКА
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (18): «Зенит»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (13): «Арсенал»
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (4): «Сочи», ЦСКА

Посещаемость 

 Примечание
 1.  Учитывались только проведённые матчи, на которые были допущены зрители.

Ежемесячные награды 

 Призёры «Гол тура» от «Sportbox.ru»

Награды по итогам сезона

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт РПЛ — premierliga.ru
 Календарь и расписание РПЛ-2021/22

 

2021
Чемпионат России по футболу 2021/2022
Футбол в России в 2022 году
Россия